FALN har flere betydninger:
 Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (Puerto Rico) – Puerto Ricansk terrorgruppe
 Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (Venezuela) – Venezueleansk guerilla-organisation